Echinosepala — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Биологическое описание 
Миниатюрные симподиальные растения.

Виды 
По данным The Plant List род включает около 18 видов:
 Echinosepala arenicola (Carnevali & I.Ramírez) Carnevali & G.A.Romero		
 Echinosepala aspasicensis (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala balaeniceps (Luer & Dressler) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala lappiformis (A.H.Heller & L.O.Williams) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala pan (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala sempergemmata (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala shuarii (Luer) Luer		
 Echinosepala stonei (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala tomentosa (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala uncinata (Fawc.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Echinosepala vittata (Pupulin & M.A.Blanco) Luer

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Echinosepala на сайте flickr.com

Орхидные